Un merlon est soit :
 en architecture, la partie pleine d'un parapet située entre deux créneaux ;
 dans le génie civil, une levée de terre éventuellement soutenue par un soutènement pierreux pour freiner la chute de rochers dangereux ;
 dans une poudrerie, une levée de terre ;
 dans un jeu Nintendo, Merlon est un personnage de la série des Mario.